Der Judowettkampf bei den Olympischen Spielen 2020 in der Superleichtgewichtsklasse bis 48 kg der Frauen wurde am 24. Juli 2021 im Nippon Budōkan ausgetragen.

Titelträgerinnen

Setzliste

Ergebnisse

Medaillenentscheidungen

Finale

Hoffnungsrunde

Turnierbaum

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 

 Judo auf der offiziellen Homepage von Tokio 2020

Superleichtgewicht Frauen